Kara Véia (Chã Preta, 29 de dezembro de 1972 — Maceió, 27 de março de 2004), nome artístico de Edvaldo José de Lima, foi um cantor, compositor e locutor de vaquejada brasileiro.

Biografia 
Natural de Chã Preta, município do estado de Alagoas, Kara Véia ganhou título de Rei das Vaquejadas, isso porque as suas músicas contavam histórias e experiências da vida dos vaqueiros. No ano de 2001, o mesmo lançou o seu primeiro Álbum que ganhou destaque. Em 2002, lançou o segundo álbum, que o consagrou no forró-vaquejada com a música "Foi Você", ultrapassando a marca de 80 mil cópias vendidas na época. Dentre o sucesso que gravou estão: "Filho Sem Sorte", "Paixão de Boiadeiro","Boi de Carro" e "Sua ingratidão", além das músicas de sua autoria como "Sonho Colorido", "Casamento de Vaqueiro", "Foi você" e "Princesa dos Montes". Outra que destacou-se na voz do cantor, foi a música “Mulher Ingrata e Fingida”, mesmo não sendo uma composição de sua autoria, a música ganhou destaque na sua voz. Antes de seguir sua carreira solo, passou 11 anos formando dupla com "Perreca".

Morte 
Morreu no bairro de Serraria em Maceió, em 27 de março de 2004, aos 31 anos de idade, Kara Véia veio a tirou a própria vida em seu apartamento.

Ligações externas 

Locutores do Brasil